Месопотамия — топоним.

 Месопотамия (Междуречье, Двуречье) — исторический регион на Ближнем Востоке.
 Древняя Месопотамия — древнейшая цивилизация.
 Месопотамия (римская провинция) — провинция Римской империи.
 Месопотамия (фема) — византийская фема.
 Месопотамия (мандатная территория) — территория, подконтрольная Великобритании по мандату Лиги Наций.
 Аргентинская Месопотамия — регион на севере Аргентины, между реками Ла-Платой и Уругвай.